RoboCop es un personaje ficticio y puede hacer referencia a:
Cine
 RoboCop, película estadounidense de 1987 dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Peter Weller.
 RoboCop 2, secuela de la anterior de 1990 dirigida por Irvin Kershner y protagonizada por Peter Weller.
 RoboCop 3, tercera parte de 1993 dirigida por Fred Dekker y protagonizada por Robert John Burke.
 RoboCop, remake de 2014.

Series
 RoboCop: La serie animada.
 RoboCop: Prime Directives.

Cómic
 RoboCop vs Terminator, serie limitada de cuatro tomos publicada 1992 por Dark Horse Comics.

Videojuegos
 Robocop, videojuego para plataforma arcade lanzado en 1987.

Miscelánea
 Robocop Takamisakari, un luchador japonés de sumo.